

Болашацький сільський округ — сільський округ, Казталовський район, Західноказахстанська область
 Болашацький сільський округ — сільський округ, Каракіянський район, Мангістауська область